

Irodalom
Jack Reacher, Lee Child brit író bűnügyi regénysorozata
Jack Reacher, a regények főszereplője

Film
Jack Reacher, 2012-ben bemutatott amerikai bűnügyi thriller Christopher McQuarrie rendezésében
Jack Reacher: Nincs visszaút (Jack Reacher: Never Go Back), 2016-ban bemutatott amerikai bűnügyi thriller Edward Zwick rendezésében